Гали Гизетдинович Ибрагимов(16 января 1919, Стерлитамак — 26 ноября 1989, Уфа) — башкирский писатель и поэт, педагог. Участник Великой Отечественной войны. Заместитель главного редактора журнала «Агидель» (1959—1973). Заслуженный работник культуры РСФСР(1979), БАССР (1969).

Главное произведение — роман «Кинзя» об участии башкир в Пугачевщине (1977). За роман «Кинзя» Гали Ибрагимов удостоен премии имени Салавата Юлаева. В 1988 году по роману сняли многосерийный художественный фильм.

Образование 
 1953 — Башкирский государственный педагогический университет.
 1957—1959 — Высшие литературные курсы, руководитель творческого семинара по прозе — Степан Злобин.

Биография 
Семья Ибрагимовых переехала в Ишимбай в предвоенные годы. Здесь будущий великий писатель писал свои первые стихи, сделал первые шаги в журналистике. Вернувшись в Ишимбай с фронта Гали Ибрагимов стал преподавать английский в нефтяном техникуме. Изучал жизнь нефтяников, строителей, писал о них очерки, рассказы, путешествовал, работал в архивах.
Умер в 1989 году, похоронен на Мусульманском кладбище г. Уфы.

Великая Отечественная 
Служил на Дальнем Востоке, затем участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны, освобождал Украину, Белоруссию, дошел до Одера. Получил четыре тяжелых ранения.

Литературное творчество 

Печатается с 1937 года.

Сборник стихов:
 «Счастливая жизнь» («Бәхетле ғүмер», 1940, совместно с А. Шакири)

Романы:
 «Однополчане» («Бер полк кешеләре», 1956)
 «Изел егете Илгужа» (1963)
 «Река не отдыхает» (1964)
 «Подснежник» («Умырзая», 1968)
 «Ай битен йыуганда» (1970)
 «Подснежник» (1971)
 «Дождь на новолуние» («Ай битен йыуғанда», 1972)
 «Кинзя» — 1-я книга (1982)
 «Кинзя» — 2-я книга (1987)

Повести:
 «В строю друзей» («Дуҫтар сафында», 1960, о пограничниках)
 «Шаровая молния» («Йәшен ташы», 1962, о нефтяниках)
 «Парень из Иделя»/ «Илгужа — сын Агидели» («Иҙел егете Илғужа», 1964)
 «Подъем» (1966)

Память 
В жизни он был очень скромным человеком, доброжелателен, умел расположить к себе людей. Очень много работал в архивах.
В марте 1998 года уфимский дом писателя улице Пушкина, 56 украсила мемориальная доска с надписью «В этом доме в 1976—1989 годах жил видный башкирский писатель Гали Ибрагимов (1919—1989)».

С 1995 года на доме 25 на проспекте Ленина в Ишимбае висит мраморная доска в честь писателя. «В этом доме с 1945 года по 1949 гг. жил видный башкирский писатель, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, автор известной „Кинзи“ Гали Гизетдинович Ибрагимов». В митинге по случаю открытия памятной мемориальной доски участвовали дочери и внучка писателя, писатели РБ — Раиль Байбулатов, Р. Ахметов, А. Абдразаков. На митинге присутствовали односельчане — левобережцы..

Горсоветом г. Стерлитамака в 1996 году учреждена ежегодная премия его имени.

Архивы 
В РГАЛИ хранится архив писателя. Другой архив — в Центральном государственном архиве общественных объединений Республики Башкортостан

Награды 
 Орден Красной Звезды (1945)
 Знак Почёта (1986) 
 Орден Отечественной войны 1 степени (1985)

Литература 
 Гайнуллин М., Хусаинов Г., Писатели Сов. Башкирии. Биобиблиографический справочник, Уфа, 1969.
 Хикәйәләр һәм повестәр. [С. Сафуановның башһүҙе], Өфө, 1969; в рус. пер. — Подъем. Река отдыхает. Повести, Уфа, 1966; Подснежник. Роман и повесть, Уфа, 1973.

Ссылки 
 оцифрованные произведения в  Национальной библиотеке имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
 на башкирском языке
 на русском языке
 другие источники
 Юрий Узиков. «Кинзя» Гали Ибрагимова // БАШВестъ, 16.01.04 http://eng.bashvest.ru/eng/showinf.php?id=4903
 ИБРАГИ́МОВ, Гали Гизетдинович в КЛЭ
 Башкирская энциклопедия

Примечания 

Башкирские писатели
Персоналии:Ишимбай
Преподаватели ИНТ
Политработники Великой Отечественной войны